O nome Noel foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Furacão Noel (1995) - furacão de categoria 1 no Atlântico centro-norte. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Noel (2001) - furacão de categoria 1 a leste da costa atlântica do Canadá. Apesar de nunca ter ameaçado a costa, causou alguns danos na costa de Terra Nova, devido às grandes ondas produzidas pelo furacão.
 Furacão Noel - furacão de categoria 1 que afetou grande parte do Caribe e afetou o Canadá atlântico com um sistema extratropical. Causou 169 fatalidades e $580 milhões de dólares em prejuízos em 2007.

O nome Noel foi retirado da lista oficial de nomes de furacões, sendo substituído por Nestor. Portanto, o nome não será mais usado para denominar outros furacões.

Desambiguação